Markewytsch (ukrainisch: ) ist der Familienname von:

 Hryhorij Markewytsch (1849–1923), ukrainischer Schriftsteller, Volkskundler, Journalist und Herausgeber
 Ihor Markewytsch (1912–1983), italienischer und französischer Komponist und Dirigent 
 Mykola Markewytsch (1804–1860) ukrainisch-russischer Historiker, Ethnograph, Schriftsteller, Komponist und Musikwissenschaftler
 Oleksandr Markewytsch (1905–1999), ukrainisch-sowjetischer Zoologe
 Opanas Markewytsch (1822–1867), ukrainischer Volkskundler, Ethnologe und Sozialaktivist

 ukrainische Schreibweise des  ukrainisch-russischer Ethnograph, Jurist, Philanthrop und Musiker Andrei Nikolajewitsch Markowitsch